«Мальчишник в Паттайе» — французский комедийный фильм 2016 года режиссёра Франка Гастамбида.

Сюжет 
Трое хороших парней попадают в рай, плохие парни попадают в Паттайю. Трое абсолютно безбашенных друзей — фанат Вина Дизеля, закомплексованный богач и боец-лилипут — решаются на отчаянное путешествие в курортный город Паттайя. Хотели чего-то нового — получили. То, что планировалось, как лучший отпуск, превратилось в сумасшедшее приключение.

В ролях 
 Франк Гастамбид— Семболо Малик Бенталха — Кримо  — Карим Рамзи Бедиа — Реза Гад Эльмалех — марокканец Сабрина Уазани — Лилия  — Александра  — Орели Сами Буажила — отец Кримо  — пилот  — стюард Мелья Бедия — стюардесса Сирил Хануна — директор по кастингу  — человек на пляже Мэйтави Уайсс — ледибой''

Ссылки 
 
 Обзор фильма на сайте The Hollywood Reporter

Фильмы 2016 года
Фильмы о Таиланде
Фильмы на французском языке
Кинокомедии Франции
Фильмы Франции 2016 года
Фильмы Gaumont
Фильмы Франка Гастамбида